Iamblichos kan syfta på:
Flera medlemmar av den samsigeramidiska fursteätten från Emesa
Iamblichos (romanförfattare) (verksam 100-talet), grekisk-syrisk författare
Iamblichos från Chalkis (245–330), grekisk-syrisk nyplatonsk filosof